Амікл () — персонажі давньогрецької міфології:
 Амікл — спартанський цар, син Лакедемона і Спарти, брат Еврідіки, батько Кінорта і Гіакінфа. Від нього отримало свою назву місто Амікл.
 Амікл — молодший і єдиний залишився в живих син Ніоби і Амфіона, яких пощадив Аполлон тому, що він розсудливо підніс йому молитву.

Джерела 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 А. П. Кондрашов. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. РИПОЛ классик. Москва. 2016. ISBN 978-5-386-09554-3 

Персонажі давньогрецьких міфів